Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2014–2015. Na de degradatie (twintigste en laatste plaats) in het seizoen 2010/11 wist de club uit de hoofdstad Londen na één seizoen terug te keren in de hoogste afdeling van het Engelse profvoetbal, de Premier League, waarin het vervolgens als tiende eindigde.

Onder leiding van Sam Allardyce, bezig aan zijn vierde seizoen bij de club uit Londen, eindigde West Ham United ditmaal op de twaalfde plaats in de eindrangschikking. Aan het einde van het seizoen maakte de clubleiding  bekend het contract met Allardyce niet te verlengen. Hij was enkele maanden werkloos, totdat hij bij Sunderland werd aangesteld als opvolger van Dick Advocaat.

In het toernooi om de FA Cup kwam West Ham United niet verder dan de vijfde ronde, waarin West Bromwich Albion te sterk was. Op The Hawthorns gingen The Hammers met maar liefst 4-0 onderuit, door treffers van Brown Ideye (twee keer), James Morrison en Saido Berahino. In de strijd om de Football League Cup was de tweede ronde al het eindstation. West Ham United verloor na strafschoppen van Sheffield United, een club uitkomend in de Football League One.

Middenvelder Aaron Cresswell, afkomstig uit de jeugdopleiding van Tranmere Rovers, werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). Doelman Adrián del Castillo eindigde opnieuw als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2014/15 en op de twaalfde plaats eindigden.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2015
West Ham United